Raymond Préfontaine - burgemeester van Montreal, Canada
 Parc Raymond-Préfontaine - park in Montreal, vernoemd naar bovenstaande burgemeester
 Rue Préfontaine - straat in Montreal, vernoemd naar bovenstaande burgemeester
 Préfontaine (metrostation) - metrostation bij bovenstaand park en straat